Сен-Жюльен ():
 Сен-Жюльен — муниципалитет в канадском Квебеке.
 Сен-Жюльен — коммуна во французском департаменте Вар.
 Сен-Жюльен — коммуна во французском департамент Вогезы.
 Сен-Жюльен — коммуна во французском департамент Кот-д’Армор.
 Сен-Жюльен — коммуна во французском департамент Кот-д’Ор.
 Сен-Жюльен — коммуна во французском департамент Рона.
 Сен-Жюльен — коммуна во французском департамент Эро.
 Сен-Жюльен — коммуна во французском департамент Юра.
 церковь Сен-Жюльен — церковь во французском городе Тур
 Сен-Жюльен-ан-Борн
 Сен-Жюльен-ан-Бошен
 Сен-Жюльен-ан-Женевуа
 Сен-Жюльен-ан-Женевуа (округ)
 Сен-Жюльен-ан-Женевуа (кантон)
 Сен-Жюльен-ан-Сент-Альбан
 Сен-Жюльен-ан-Шансор
 Сен-Жюльен-Бутьер
 Сен-Жюльен-Воканс
 Сен-Жюльен-Голен
 Сен-Жюльен-д’Ас
 Сен-Жюльен-де-Бриола
 Сен-Жюльен-де-Бурдей
 Сен-Жюльен-де-Гра-Капу
 Сен-Жюльен-де-л’Эска
 Сен-Жюльен-де-л’Эрмс
 Сен-Жюльен-де-Майок
 Сен-Жюльен-де-Ра
 Сен-Жюльен-де-Турсак
 Сен-Жюльен-дю-Вердон
 Сен-Жюльен-дю-Гюа
 Сен-Жюльен-дю-Пюи
 Сен-Жюльен-дю-Сер
 Сен-Жюльен-Лабрус
 Сен-Жюльен-ла-Женет
 Сен-Жюльен-ле-Вандомуа
 Сен-Жюльен-ле-Вилла
 Сен-Жюльен-ле-Горз
 Сен-Жюльен-ле-Мец
 Сен-Жюльен-ле-Пелерен
 Сен-Жюльен-ле-Повр
 Сен-Жюльен-ле-Ру
 Сен-Жюльен-ле-Фокон
 Сен-Жюльен-ле-Шатель
 Сен-Жюльен-Момон
 Сен-Жюльен-о-Буа
 Сен-Жюльен-пре-Бор
 Сен-Жюльен-сюр-Вель
 Сен-Жюльен-сюр-Гарон
 Сен-Жюльен-сюр-Калон
 Сен-Жюльен-сюр-Ресуз
 Сен-Жюльен-Шаптёй
 Дьерре-Сен-Жюльен
 Мандай-Сен-Жюльен
 Орвилье-Сен-Жюльен
 Сиксьё-Сен-Жюльен-э-Каризьё
 Форе-Сен-Жюльен
 Сен-Жюльен (аппелласьон)

См. также 
 Жюльен